Чка́ловка — село в Україні, у Кам'янському районі Дніпропетровської області. Населення за переписом 2001 року складало 121 особа. Входить до складу Верхньодніпровської міської громади.

Географія 
Село Чкаловка знаходиться на відстані до 1,5 км від сіл Воєводівка, Чепине і Широке. По селу протікає пересихаючий струмок з загатою. Поруч проходять автомобільна дорога  і залізниця, станції Платформа 125 км і Платформа 128 км за 1,5 км.

Посилання 

 Погода в селі Чкаловка

Села Дніпропетровської області